Стикни има више значења:
 Стикни (Јужна Дакота)
 Стикни (Илиноис)